Fermentatie
 Vergisting (mest)
 Gisting (alcohol)
Malolactische gisting
Bovengisting
Ondergisting
Spontane gisting